Eduvigis Leonor de Holstein-Gottorp (; Schleswig, 23 de octubre de 1636-Estocolmo, 24 de noviembre de 1715) fue reina consorte de Suecia, esposa del rey Carlos X Gustavo de Suecia. Era hija del duque Federico III de Holstein-Gottorp y de María Isabel de Sajonia.

Biografía 
Por motivos políticos se casó en Estocolmo con el rey sueco Carlos X Gustavo el 24 de octubre de 1654. Con ese matrimonio se sellaba una alianza entre Suecia y Holstein-Gottorp. Un solo hijo nacería: Carlos XI de Suecia.

De acuerdo al testamento de Carlos X Gustavo, Eduvigis Leonor se convirtió, con el consentimiento del parlamento, en parte del gobierno regente de su hijo, el rey Carlos XI, desde 1660 hasta 1672, cuando el rey alcanzó la mayoría de edad.

La reina viuda mantuvo muy buena relación con su hijo y continuó ocupando un lugar predominante en la corte. Debido a la enemistad entre Holstein-Gottorp y Dinamarca, y quizás también por el temor a perder su influencia en la corte, las relaciones entre Eduvigis Leonor y su nuera, Ulrica Leonor de Dinamarca, fueron tensas todo el tiempo.

A la muerte de Carlos XI, Eduvigis Leonor volvió a tomar parte en la regencia, esta vez por la minoría de edad de su nieto, Carlos XII.

Recibió la posesión del Castillo de Gripsholm, de Eskilstuna, Strömsholm y Vadstena. La reina tenía un gran aprecio por las bellas artes y destinó una buena parte de sus cuantiosos ingresos en el fomento del arte sueco, como el apoyo que brindó al artista David Klöcker Ehrenstrahl. Ordenó la construcción del Palacio de Drottningholm, residencia actual de los monarcas suecos, y del Palacio de Strömsholm, al tiempo que embelleció el Castillo de Gripsholm y el Palacio de Ulriksdal. Sus palacios fueron adornados con obras de arte pictóricas y escultóricas.

Ancestros 

Reinas consortes de Suecia del siglo XVII
Princesas de la casa de Holstein-Gottorp
Regentes de Suecia
Nobles alemanas del siglo XVII
Consortes reales de la casa de Holstein-Gottorp